Тротта — фамилия.
 Тротта, Маргарета фон (род. 1942) — немецкая актриса, кинорежиссёр и сценарист;
 Тротта, Роберто Луис (род. 1969) — аргентинский футболист, центральный защитник «Эстудиантес», «Ромы» и «Ривер Плейт».